Drahnsdorf (baix sòrab: Droganojce) és un municipi alemany que pertany a l'estat de Brandenburg. Forma part de l'Amt Golßener Land. Limita amb Golßen al nord, amb Kasel-Golzig a l'est, amb Luckau al sud i Dahmetal (Districte de Teltow-Fläming) a l'oest.

Evolució demogràfica

Referències 

Municipis de Brandenburg